Див. 

Ганна Кузнецова: 
 Відомі представники 
 Кузнецова Ганна Дмитрівна (1893-1979) — радянська художниця.
 Кузнецова Ганна Федорівна (. 1940) — будівельниця, повний кавалер ордена Трудової Слави.
 Кузнецова Ганна Юріївна (. 1982) — російська уповноважена з прав дитини при Президентові Російської Федерації.  Примітки 

Сторінки зі списками однофамільців-тезок